Basilica di Santo Stefano – a Bologna
 Basilica di Santo Stefano – a Budapest
 Basilica di Santo Stefano – a Canzo
 Basilica di Santo Stefano – a Gerusalemme
 Basilica di Santo Stefano – a Lavagna
 Basilica di Santo Stefano Maggiore – a Milano
 Basilica di Santo Stefano Rotondo al Celio – a Roma

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santo Stefano
 Chiesa di Santo Stefano
 Duomo di Santo Stefano
 Oratorio di Santo Stefano
 Pieve di Santo Stefano